Гран-при Европы 2004 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Нюрбургринг, в Нюрбурге, Германия. Соревнования состоялись 30 мая 2004 года.



Гонка 

|}

 Поул-позиция: Михаэль Шумахер 1:28,351
 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:29,468

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Европы